Махота — фамилия.
 Махота, Владислав Васильевич (в монашестве Антоний; 1966—2021) — архиерей Православной церкви Украины.
 Махота, Иван Григорьевич (1918—1943) — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 Махота, Пётр Семёнович (1920—1997) — передовик производства, сталевар мартеновского цеха Днепропетровского металлургического завода, Герой Социалистического Труда.